Ронда — река в России, протекает по территории Муезерского района Карелии.

Общие сведения 
Устье реки находится в 4 км по правому берегу реки Кожалы, к югу от посёлка Волома. Длина реки — 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кемь от Юшкозерского гидроузла до Кривопорожского гидроузла. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Примечания

Фотография 

Бассейн Чирко-Кеми
Реки Муезерского района